Агуреев — русская фамилия; женская форма Агуреева.

Известные носители 
 Агуреев, Геннадий Иванович (род. 1942) — советский футболист, вратарь.
 Агуреев, Евгений Яковлевич (1951—2016) — мастер спорта СССР международного класса (хоккей с мячом).
 Агуреев, Сергей Алексеевич (род. 1968) — мастер спорта СССР по биатлону, генеральный директор предприятия ОАО «Салаватстекло».

